Pannwitz steht für:

 Pannwitz (Adelsgeschlecht)

Pannwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Wilhelm von Pannwitz (1754–1825), preußischer Landrat
August von Pannwitz (1819–1900), preußischer Generalleutnant
 Eberhard von Pannwitz (1887–1945), deutscher Diplomat
 Erika Pannwitz (1904–1975), deutsche Mathematikerin
 Gotthold Pannwitz (1861–1926), Gründer des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose
 Heinz Pannwitz (1911–1975), deutscher Gestapomitarbeiter und SS-Führer
 Helmuth von Pannwitz (1898–1947), Generalleutnant der deutschen Wehrmacht
 Hugo von Pannwitz (1820–1892), preußischer Generalmajor
 Karl von Pannwitz (1798–1859), preußischer Generalmajor 
 Ludolf von Pannewitz (1652–1719), preußischer Generalleutnant von der Kavallerie, Chef des Kürassierregiments „Wittgenstein“
 Max Pannwitz (1854–1921), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Rudolf Pannwitz (1881–1969), deutscher Kulturphilosoph, Schriftsteller und Kritiker
 Sophie Marie von Pannwitz (1729–1814), preußische Hofdame, siehe Sophie Marie von Voß
 Walter von Pannwitz (1856–1920), deutscher Rechtsanwalt, Oberbürgermeister und Autor
 Wolf Adolf von Pannwitz (1679–1750), preußischer Generalmajor
 Friedrich Wilhelm von Pannwitz (1788–1852), deutsch-österreichischer Schauspieler, siehe Friedrich Wilhelmi

Siehe auch:
 Pannewitz